Spil er et ord med flere betydninger:
 Spil (leg) – typisk underholdning/leg/tidsfordriv
 Spil (mekanisk) – en anordning til at trække eller hejse tunge ting
 Spil (musik) – musikalsk udøvelse
 Spil (psykologi) – at drive sit spil med eller mod nogen
 Spilteori – matematiske spil
 Farvespil – variationer i farve, glans og ruhed af overflader
 Hasardspil – spil om penge
 Skuespil – teater- eller filmforestilling eller optræden heri
 Rollespil – Leg eller terapi med påtagne identiteter eller egenskaber
 Computerspil
 Elektroniske spil